YBL steht für:
 Flughafen Campbell River in Kanada (IATA-Code)
 Yellow Book of Lecan

Ybl ist der Familienname folgender Personen:
 Miklós Ybl (1814–1891), ungarischer Architekt
 Lajos Ybl (1855–1934), ungarischer Architekt und Neffe von Miklós Ybl

Ybl steht für:
 (166886) Ybl, Asteroid des Hauptgürtels

ybl steht für:
 den Sprachcode nach ISO 639-3 für die Sprache Yukuben

YBL